Arichis ist der Name folgender Personen:

 Arichis I. († 641), von 591 bis 641 Herzog von Benevent
 Arichis II. (auch Harichis, Arechis, Arechi, Aregis, Aretchis, Aragisus; * um 734; † 787), von 758 bis 787 Herzog von Benevent